Dit is een lijst van planetoïden 30901-31000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (30901) - || 1993 FU34|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (30902) - || 1993 FF35|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (30903) - || 1993 FU37|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (30904) - || 1993 FV41|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (30905) - || 1993 FC42|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (30906) - || 1993 FV44|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (30907) - || 1993 FD47|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (30908) - || 1993 FW47|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (30909) - || 1993 FZ49|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (30910) - || 1993 FP52|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (30911) - || 1993 FY75|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (30912) - || 1993 FP76|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (30913) - || 1993 FO77|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (30914) - || 1993 FV82|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (30915) - || 1993 GF1|| 15 april 1993 || H. E. Holt
|-
| (30916) - || 1993 GN1|| 14 april 1993 || H. Debehogne
|-
| (30917) Moehorgan || 1993 HV1|| 19 april 1993 || J. Tonry
|-
| (30918) - || 1993 KV2|| 27 mei 1993 || E. W. Elst
|-
| (30919) - || 1993 NV1|| 12 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (30920) - || 1993 OV4|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (30921) - || 1993 OG6|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (30922) - || 1993 OE13|| 19 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (30923) - || 1993 QU4|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (30924) - || 1993 RC2|| 15 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (30925) - || 1993 RD2|| 15 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (30926) - || 1993 TL13|| 14 oktober 1993 || H. E. Holt
|-
| (30927) - || 1993 TF17|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (30928) - || 1993 TJ32|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (30929) - || 1993 TR38|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (30930) - || 1993 UF || 20 oktober 1993 || R. H. McNaught
|-
| (30931) - || 1993 UJ5|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (30932) - || 1993 UO5|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (30933) Grillparzer || 1993 UW8|| 17 oktober 1993 || F. Börngen
|-
| (30934) Bakerhansen || 1993 WH || 16 november 1993 || C. S. Shoemaker
|-
| (30935) Davasobel || 1994 AK1|| 8 januari 1994 || C. S. Shoemaker
|-
| (30936) - || 1994 BR3|| 16 januari 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (30937) - || 1994 BA4|| 16 januari 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (30938) - || 1994 BB4|| 16 januari 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (30939) - || 1994 BE4|| 16 januari 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (30940) - || 1994 CL2|| 14 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (30941) - || 1994 CJ11|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (30942) - || 1994 CX13|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (30943) - || 1994 ED2|| 12 maart 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (30944) - || 1994 GD1|| 8 april 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (30945) - || 1994 GW9|| 14 april 1994 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (30946) - || 1994 HB || 19 april 1994 || Spacewatch
|-
| (30947) - || 1994 JW || 4 mei 1994 || E. F. Helin
|-
| (30948) - || 1994 PU || 14 augustus 1994 || T. Kobayashi
|-
| (30949) - || 1994 PF9|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (30950) - || 1994 PJ9|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (30951) - || 1994 PL13|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (30952) - || 1994 PX15|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (30953) - || 1994 PZ17|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (30954) - || 1994 PM28|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (30955) - || 1994 PG29|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (30956) - || 1994 QP || 27 augustus 1994 || G. J. Garradd
|-
| (30957) - || 1994 SQ7|| 28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (30958) - || 1994 TV3|| 7 oktober 1994 || E. F. Helin
|-
| (30959) - || 1994 TG9|| 8 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (30960) - || 1994 UV2|| 26 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (30961) - || 1994 VD1|| 4 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (30962) - || 1994 VH7|| 11 november 1994 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (30963) - || 1994 WO3|| 29 november 1994 || M. Koishikawa
|-
| (30964) - || 1994 WW7|| 28 november 1994 || Spacewatch
|-
| (30965) - || 1994 XW || 2 december 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (30966) - || 1994 XN1|| 2 december 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (30967) - || 1994 XX4|| 9 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (30968) - || 1995 AM1|| 6 januari 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (30969) - || 1995 BP2|| 29 januari 1995 || R. H. McNaught
|-
| (30970) - || 1995 BP3|| 31 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (30971) - || 1995 DJ || 21 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (30972) - || 1995 DE8|| 24 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (30973) - || 1995 DS8|| 24 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (30974) - || 1995 EL || 5 maart 1995 || T. Kobayashi
|-
| (30975) - || 1995 EM || 6 maart 1995 || T. Kobayashi
|-
| (30976) - || 1995 FH1|| 28 maart 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (30977) - || 1995 JJ1|| 5 mei 1995 || E. W. Elst
|-
| (30978) - || 1995 MO5|| 23 juni 1995 || Spacewatch
|-
| (30979) - || 1995 OB5|| 22 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (30980) - || 1995 QU3|| 31 augustus 1995 || T. B. Spahr
|-
| (30981) - || 1995 SJ4|| 25 september 1995 || T. B. Spahr
|-
| (30982) - || 1995 SP5|| 21 september 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (30983) - || 1995 SE16|| 18 september 1995 || Spacewatch
|-
| (30984) - || 1995 SW19|| 18 september 1995 || Spacewatch
|-
| (30985) - || 1995 SM24|| 19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (30986) - || 1995 SC28|| 20 september 1995 || Spacewatch
|-
| (30987) - || 1995 SO34|| 22 september 1995 || Spacewatch
|-
| (30988) - || 1995 SE36|| 23 september 1995 || Spacewatch
|-
| (30989) - || 1995 SZ43|| 25 september 1995 || Spacewatch
|-
| (30990) - || 1995 ST48|| 26 september 1995 || Spacewatch
|-
| (30991) - || 1995 SV53|| 28 september 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (30992) - || 1995 SV66|| 17 september 1995 || Spacewatch
|-
| (30993) - || 1995 SA81|| 30 september 1995 || Spacewatch
|-
| (30994) - || 1995 UE2|| 24 oktober 1995 || D. di Cicco
|-
| (30995) - || 1995 UZ3|| 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (30996) - || 1995 UH4|| 20 oktober 1995 || T. Urata
|-
| (30997) - || 1995 UO5|| 26 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (30998) - || 1995 UF11|| 17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (30999) - || 1995 UJ31|| 21 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (31000) - || 1995 VV || 11 november 1995 || NEAT|}

Planetoïdenlijsten